Stuart Henderson est un nom pouvant désigner:

Stuart Alexander Henderson (1896-1945), homme politique canadien en Colombie-Britannique
, historien et écrivain canadien

Voir aussi

Henderson, Stuart